Андрей Шохин: Шохин, Андрей Павлович (1901—1938) — организатор профессионально-технического и политехнического образования в СССР.
 Шохин, Андрей Станиславович (род. 1961) — глава администрации города Владимира, член Совета Федерации с сентября 2022 года.